Покро́вск (; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав.

История

1884—1917 
В 1875 году по решению Министерства путей сообщения Российской империи у Гришинской сельской общины Бахмутского уезда Екатеринославской губернии был куплен участок земли для строительства железнодорожной станции. Уже через шесть лет, в 1881 году, здесь появилось паровозное депо, которое стало одним из главных паровозоремонтных предприятий Екатерининской железной дороги. Ещё через два года, в 1883 году, выросло здание вокзала (центральная часть здания сохранилась до наших дней), в мае 1884 года через станцию Гришино пошли первые поезда.

С развитием железной дороги разрасталась и станция Гришино, появлялись новые предприятия, и в частности началась разработка залежей полезных ископаемых. Возникли первые угольные рудники. Уже к 1913 году население станции Гришино увеличилось более чем вдвое и составляло около 4,5 тыс. человек. После Февральской революции 1917 посёлок получил статус города. Численность гласных городской думы установили в 23 человека.

1918—1991 
5 мая 1920 года здесь началось издание местной газеты.

После гражданской войны началось развитие населённого пункта. В 1925 году на полную мощь заработали паровозное депо, кирпичный завод, шесть шахт Гришинского рудоуправления. Сменилось и название станции — 7 сентября 1934 года на Постышево, в честь П. П. Постышева, но уже в марте 1938 года, после его ареста, Постышево было переименовано в посёлок городского типа Красноармейское, который 27 октября 1938 года был преобразован в город.

В ходе Великой Отечественной войны 19 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. В период оккупации здесь были созданы три концентрационных лагеря.

11 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции он был освобождён советскими войсками Юго-Западного фронта:
 Оперативная группа (генерал-лейтенант Попов, Маркиан Михайлович) в составе: 4-го гв. танкового корпуса (генерал-майор т/в Полубояров, Павел Павлович) в составе: 12-й гв. тбр (полковник Лихачев, Фёдор Михайлович), 3-й гв. мсбр (полковник Леонов, Михаил Павлович); 1 ибр (подполковник Ефремидзе, Ермолай Давидович), 7 лбр (подполковник Куликов, Павел Григорьевич); 9-й гв. тбр (полковник Белоглазов, Иван Дмитриевич).
 17-й воздушной армии в составе: 207-й истребительной авиадивизии (полковник Осадчий, Александр Петрович).

20 февраля 1943 года снова оккупирован.

7 сентября 1943 года был повторно освобождён войсками Юго-Западного и Южного фронтов в ходе Донбасской операции:
Юго-западного фронта:
 3-й гвардейской армии в составе: 259-й сд (полковник Власенко, Алексей Митрофанович) 32-го ск (генерал-майор Жеребин, Дмитрий Сергеевич); 23-го танкового корпуса (генерал-лейтенант т/в Пушкин, Ефим Григорьевич) в составе: 3-й тбр (полковник Девятко, Иван Акимович), 39-й тбр (подполковник Беспалов, Степан Иванович), 135-й тбр (подполковник Безнощенко, Михаил Захарович), 56-й гв. мсбр (подполковник Штанько, Филипп Феофанович), 1443-го самоходного артполка (майор Мышков, Ефим Романович).
 17-й воздушной армии в составе: 1-го смешанного авиакорпуса (генерал-майор авиации Шевченко, Владимир Илларионович) в составе: 288-й истребительной авиадивизии (полковник Смирнов, Борис Александрович), 5-й гв. штурмовой авиадивизии (полковник Коломейцев, Леонид Викторович), части войск 244-й бомбардировочной авиадивизии (генерал-майор авиации Клевцов, Василий Ильич).
Южного фронта:
 51-й армии в составе: 91-й сд (полковник Пашков, Илья Михайлович) 54-го ск (генерал-майор Коломиец, Трофим Калинович).
 Авиация дальнего действия в составе: часть сил 62-й авиадивизии дальнего действия (полковник Счётчиков, Георгий Семёнович).

Более 1000 жителей было уничтожено оккупантами, 8295 советских воинов полегли на полях сражения, 4788 жителей Красноармейска погибли на фронтах Великой Отечественной.

Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, в ходе которого они овладели г. Красноармейское, Артёмовск, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Иловайск, Константиновка, Лисичанск, Макеевка, Чистяково (ныне Торез) и другими городами, приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 8 сентября 1943 года объявлена благодарность и в столице СССР г. Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.

В первые послевоенные годы в Красноармейске было построено 6 школ и кинотеатр «Мир».

В 1952 году здесь действовали угольные шахты, предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, крупный динасовый завод им. Ф. Э. Дзержинского, четыре средних школы, девять семилетних школ, три клуба, несколько библиотек и одна из двух районных МТС, позднее были построены четвёртый клуб, Дом пионеров, музыкальная школа. Тогда же открыли районную больницу, 3 поликлиники и 5 аптек.

Осенью 1959 года здесь открыли общетехнический факультет Днепропетровского горного института им. Артема, который позже подчинили Донецкому политехническому институту.

В 1959 году начал работу Красноармейский завод крупнопанельных блоков и в городе развернулось промышленное и жилищное строительство. Появилась станция юных техников, открылось педагогическое училище.

30 декабря 1962 года город стал городом областного подчинения Красноармейск.

В 1972 году здесь действовали крупные угольные шахты (№ 1 «Центральная», «Краснолиманская», «Родинская», им. Г. Димитрова, им. Т. Г. Шевченко и др.), предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, динасовый завод, комбинат крупнопанельного домостроения, ремонтно-механический завод, завод «Металлист», филиал Донецкого политехнического института, педагогическое училище и вечерний горный техникум (филиал Рутченковского горного техникума).

Конец 1960 — начало 1970-х годов город перестраивался на глазах, был заложен жилой микрорайон «Южный», появились первые девятиэтажки, изменялся вид центральной части Красноармейска, где рядом с сооружениями старой застройки вырастали, органически вписываясь в архитектурный стиль города, новые современные здания. Были построены крупный молокозавод, мясокомбинат, началось сооружение шахты «Красноармейская-Западная» № 1. В[1970 году началась газификация города.

В 1989 году население города составляло 72,9 тыс. человек, основой экономики были добыча каменного угля, производство электродвигателей и огнеупоров.

После 1991 
В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе завода «Электродвигатель», АТП-11411, АТП-11464, нефтебазы, ремонтно-транспортного предприятия, райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации завода «Стройдеталь», хлебокомбината и совхоза.

В 1999 году Красноармейск признан территорией приоритетного развития.

В мае 2015 года было принято решение о ликвидации шахты «Родинская» и консервации шахты им. Димитрова.

В мае 2016 года в рамках проводимой политики декоммунизации Верховная Рада Украины переименовала город в Покровск. Город назван в память о существовавшей когда-то церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Население 

Данные переписи населения 2001 года:

Экономика 
На территории города находятся 20 предприятий шести основных отраслей промышленности. Угольная промышленность (работают шахта «Краснолиманская» и ПАО "Шахтоуправление «Покровское» (ранее ОАО "Угольная компания Шахта «Красноармейская-Западная № 1») — добыча угля в 2005 году — 6 241 тыс. тонн. Пять заводов машиностроительной отрасли, два предприятия по производству стройматериалов, швейная фабрика, хлебозавод, мясокомбинат, молокозавод, пищевкусовая фабрика.
 Вагонное депо (ул. Шмидта)
 ГОАО «ШСУ № 3» (ул. Добропольская)
 ЧАО "МЕТИНВЕСТ ПУ" (ул. Защитников Украины)
 Бизнес-центр ООО «Красноармейский электромеханический завод» (микрорайон «Южный»)
 Локомотивное депо

Транспорт 
Железнодорожный узел Покровск.

Достопримечательности 
 Мемориал-братская могила советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны (м-н Южный)
 Центральная городская библиотека имени Т. Г. Шевченко (ул. Европейская)
 Покровский индустриальный институт Донецкого национального технического университета (пл. Шибанкова)
 Дворец культуры ОАО «Шахта Красноармейская-Западная № 1» (пл. Шибанкова)
 Центр творчества и досуга молодёжи (ул. Почтовая)
 Клуб имени Комарова (с. Южное, ул. Киевская)

 Покровский профессиональный лицей (ул. Защитников Украины)
 Покровская ЦРБ (ул. Руднева)
 Узловая больница на станции Покровск (ул. Степана Бовкуна)
 Покровский педагогический колледж (ул. Маршала Москаленко)
 Спорт комплекс Металлург
 Памятник дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза заместителю Министра обороны СССР К. С. Москаленко (родился в селе Гришино Покровского района)
 Памятник «афганцам», «чернобыльцам»
 Парк «Юбилейный»
 Статуя Тараса Григорьевича Шевченко

Социальная сфера 
Историко-краеведческий музей. Индустриальный институт ДонНТУ, педагогическое училище, горно-технический лицей. В городе располагается зелёный массив на 80 га, 11 дворцов культуры, 6 больниц и 8 поликлиник, 12 школ, 93 библиотеки.

СМИ 
Газеты:
 «Маяк» (с 1920 года)
 «Телескоп» (с 1990-х годов)

Телевидение:
 «Орбита»
 «Капри»

Религия 

В Покровске расположен центр Покровского благочиния донецкой епархии украинской православной церкви Московского патриархата — храм в честь Святителя Николая Чудотворца, а также другие храмы входящие в это благочиние: Свято-Владимирский, Свято-Николо-Покровский, Свято-Серафимовский, Свято-Михайловский, Свято-Пантелеимоновский, Свято-Иоанно-Златоустовский, Казанской иконы Божией Матери, Святых Равноапостольных Константина и Елены, Свято-Андреевский, Святителя Василия Великого. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня находится по адресу: ул. Денисова, 98. Церковь христиан веры евангельской находится по адресу: ул. Леонида Быкова, 13.
Церковь Христиан баптистов- Центральная,135.

Памятники 
26 апреля 2011 года в парке культуры и отдыха «Юбилейный» открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

23 апреля 2012 года на улице Прокофьева (тогда Ленина), около бывшего горкома партии, по инициативе КПУ, был открыт бюст Ленину. На постаменте была его цитата на русском языке: "При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения о ней не может быть и речи". Памятник был демонтирован в ходе декоммунизации.

27 августа 2018 года перед главным входом в парк «Юбилейный» открыли памятник Николаю Леонтовичу.

13 октября 2019 года на площади Шибанкова открыли памятник Т.Г. Шевченко.

Города-побратимы 
  Зугдиди (Грузия)

Библиография

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Покровского городского совета (Донецкая область)
Города Донецкой области
Покровск (Украина)
Переименованные населённые пункты Украины